Роденас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 44.42 км². Население — 79 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля